Удрас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Удрас, Айво (род. 1970) — эстонский биатлонист.
 Удрас, Дмитрий Александрович (род. 1971) — российский предприниматель и политический деятель.
 Удрас, Кайя (в браке Вахтра; род. 1986) — эстонская лыжница, участница Олимпийских игр в Ванкувере.